Беркали Бабаев (, 1916 год — 1981 год) — бригадир Красноводской дистанции пути Среднеазиатской железной дороги, Красноводская область, Туркменская ССР. Герой Социалистического Труда (1974).

Трудовую деятельность начал в 1936 году в ремонтной мастерской станции Небитдаг. С 1940 года трудился ремонтником на железнодорожной линии Небитдаг — Вышка Красноводской дистанции пути Среднеазиатской железной дороги. Позднее был назначен бригадиром.

Бригада Беркали Бабаева досрочно выполнила задания и социалистические обязательства девятой пятилетки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1974 года «за выдающиеся успехи в выполнении и перевыполнении планов 1973 года и принятых социалистических обязательств» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Скончался в феврале 1981 года.

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — 181 с.
 Некролог, Совет Туркменистаны, 14 февраля 1981 года

Умершие в Туркменистане